Boli ima više značenja:
 Boli, Piacenza
 Boli, Vicenza